Премия American Music за Лучший саундтрек () вручается с 1996 года. Годы отражают год вручения наград для работ, выпущенных в предыдущем году (до 2003 года, когда награды были вручены в ноябре того же года). Первоначально названный Любимый саундтрек (), серия «» — единственная серия фильмов, в которой все их фильмы победили в этой категории.

Победители и номинанты

1990е

2000е

2010е

2020е

Примечания 

American Music Awards
Награды, появившиеся в 1996 году
Награды, появившиеся в 2007 году
Награды, появившиеся в 2013 году
Появились в 2013 году в США
Появились в 1996 году в США
Появились в 2007 году в США